Kuchnia Leonarda da Vinci – książka autorstwa Dave'a DeWitta rozpatrująca tematykę historii włoskiej od renesansu po czasy współczesne od strony kulinarnej. Najszerzej poruszanym zagadnieniem są sposoby żywieniowe włoskiego artysty renesansowego i naukowca, Leonarda da Vinci.

Książka podkreśla, iż Leonardo da Vinci był znany ludziom sobie współczesnym nie tylko za sprawą swoich dokonań artystycznych i naukowych, ale również dzięki organizowanym przez siebie przedstawieniom teatralnym i ucztom, które miały miejsce na dworze Sforzów w Mediolanie. Książka zawiera oryginalne przepisy kucharskie z okresu renesansu i ich współczesne adaptacje, m.in. przepis Leonarda na sos sałatkowy. Autor prezentuje przyczyny kulinarnych osiągnięć Leonarda da Vinci.

Zobacz też 
 Leonardo da Vinci w kulturze

Bibliografia 
 Wójcik M., Kuchnia Leonarda da Vinci, dostępny w World Wide Web: 

Leonardo da Vinci w literaturze
Literatura popularyzująca historię